Never Say Never ("mai dire mai" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Never Say Never – EP del 1982 dei Romeo Void
 Never Say Never – album dei Mad Max del 1999
 Never Say Never – album di Brandy del 1998
 Never Say Never – singolo di Brandy del 2000 tratto dall'album omonimo
 Never Say Never – album di Kim Wilde del 2006
 Never Say Never – singolo dei The Fray del 2009
 Never Say Never – album degli Alias del 2009
 Never Say Never – singolo di Justin Bieber con Jaden Smith del 2010
 Never Say Never – album di Ian McLagan
 Never Say Never: The First 20 Years – cofanetto dei The Choir
 Never Say Never: The Remixes – album di Justin Bieber

Film 
 Never Say Never – cortometraggio muto del 1924 diretto da Scott Pembroke
 Never Say Never – film TV del 1979 diretto da Charles S. Dubin
 Justin Bieber: Never Say Never – film del 2011 diretto da Jon Chu